Obora kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Obora (ort i Polen), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lubiński,

Tjeckien 

 Obora (ort i Tjeckien, Ústí nad Labem), 
 Obora (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Obora (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar